Příjmení Šulák, přechýleně Šuláková, nosí více osobností:

 Jarmila Šuláková (1929–2017) – moravská folklorní zpěvačka
 Ladislav Šulák (* 1967) – český fotbalista, bratr Radomíra
 Libor Šulák (* 1994) – český hokejista
 Petr Šulák (* 1944) – český politik
 Radomír Šulák (* 1968) – český fotbalista, bratr Ladislava

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení